Гринбер — французский вариант фамилии Гринберг.

 Гринбер, Анук (род. 1963) — французская актриса.
 Гринбер, Мишель (1927—2022) — французский прозаик и драматург.